

Helységnevek az Egyesült Királyságban 
 Barnes egy körzet Londonban
 Barnes Railway Bridge vasúti híd a Temzén, Londonban
 Barnes vasútállomás
 Barnes Bridge vasútállomás
 Municipal Borough of Barnes egy helyi önkormányzati kerület volt Londonban,1894 és 1965 között

Helységnevek az Amerikai Egyesült Államokban 
Barnes megye Észak-Dakota állam
Barnes Creek (Washington), egy patak Washington államban
Barnes Creek (Wisconsin), egy patak Wisconsinban